Albrecht Classen, médiéviste et professeur au département d'études allemandes de l'Université d'Arizona ;
 Andy Classen, musicien et producteur de musique metal allemand ;
 Barbara Classen (1957-1990), judokate allemande ;
 Edmond Classen (1938-2014), acteur néerlandais ;
 Kiki Classen (1964-), actrice et présentatrice néerlandaise ;
 Sabina Classen (née en 1963), chanteuse allemande de thrash metal.

Voir aussi